Vichy steht für

 das Vichy-Regime in Frankreich während des Zweiten Weltkriegs
 ein Duschsystem, um das Duschen im Liegen zu ermöglichen

Vichy ist der Name
 einer Stadt in Frankreich, siehe Vichy
 eines Arrondissements, siehe Arrondissement Vichy
 von Kosmetikprodukten, siehe Vichy (Marke)
 einer häufig eingesetzten Webart für Stoffe, siehe Vichy-Karo
 einer katalanischen Mineralwassermarke Vichy Catalan, siehe Caldes de Malavella
 einer Form einer Bierflasche

Vichy ist der Familienname folgender Personen:
 Marie de Vichy Chamrond (1697–1780), französische Salonière